Ирина-Камелия Бегу и Мария Иригойен — победительницы турниры.

Общая информация 
Финал бразильского турнира стал 85-м в карьере Марии Иригойен в профессиональном туре, но впервые она смогла добраться до этой стадии на турнире ассоциации. Ранее высшим достижением аргентинки являлся финал соревнования с призовым фондом в 75 тысяч долларов (относящееся к туру ITF). Представительница этой южноамериканской страны выиграла соревнование тура ассоциации впервые с января 2011 года.

Ирина-Камелия Бегу выиграла три своих титула в рамках соревнований WTA в альянсе с тремя разными партнёршами, на трёх разных покрытиях и на трёх разных турнирах.

Посев 

  Барбора Заглавова-Стрыцова /  Клара Закопалова (Полуфинал)
  Дарья Юрак /  Андрея Клепач (Первый раунд)

<li>  Тимея Бабош /  Ярмила Гайдошова (Четвертьфинал)
<li>  Ирина Бурячок /  Катажина Питер (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2014